Geografia:
Ca l'Andreu (Abella de la Conca), masia del terme municipal d'Abella de la Conca, al Pallars Jussà.
Ca l'Andreu (Riells del Fai), masia del terme municipal de Bigues i Riells, al Vallès Oriental.
Ca l'Andreu, una de les masies que formen el conjunt de Ca l'Amic (Mollet del Vallès) al Vallès Oriental.